W 2013 roku mistrzami KRLD zostali piłkarze klubu 25 kwietnia. Mecze odbyły się w październiku.

Tabela 

|}

Wyniki 

 
 
Prz. 
 
 
 
 
Zw. 
 
 

 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 

 
 
 
? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
? 
 
 
 
 
? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
|}

Linki zewnętrzne 
 North Korea 2013 - RSSSF 

2013 w piłce nożnej